Максим Александрович Мишарин (13 декабря 1982 — 10 марта 2022) — военный деятель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Герой Донецкой Народной Республики (2022, посмертно)

Биография 
Родился 13 декабря 1982 года. В 1998 году Максим окончил в Луганске военный лицей. С 1998 по 2012 получил два высших образования: инженерное и математическое. В 2003 году окончил Харьковский Государственный Технический Университет радиоэлектроники и в 2012 году Луганский национальный педагогический университет. С декабря 2011 работал технологом на фирме «Кливер» (выращивание кристаллов сапфиров).

С 2014 года начал служить добровольцем на стороне ДНР. Вступил в вооруженное формирование «Оплот». Сначала был пулеметчиком, потом водителем. 16 сентября 2014 был награжден медалью «За боевые заслуги», 17 марта 2015 года получает ранение. В феврале 2022 года отправился на войну в Украину. 10 марта 2022 года, Мишарин попал под вражеский огонь, был смертельно ранен.

Награды  
Герой ДНР (29 июля 2022, посмертно) — при выполнении боевой задачи, в ходе которой он атаковал и отбросил превосходящие силы противника.

Примечания 

Погибшие в ходе вторжения России на Украину (Россия)